Geografia:
 Mandel, un afluent belga del Leie
 Mandel, una localitat a prop de Bad Kreuznach a Alemanya a la Renània-Palatinat
 Persones:
 Babaloo Mandel, un escriptor americà de guions
 Ernest Mandel, un escriptor alemany, teòric del Marxisme
 Howie Mandel, un escriptor canadenc